Іншедумство — судження в галузі моралі або суспільного життя, яке відрізняється від прийнятого в суспільстві або колективі або насаджується державою, а також відкрите відстоювання цього судження.

Інодумець — людина, яка висловлює подібні думки.

У тоталітарних державах та громадських структурах інакомислення переслідується згідно із законом. Заходи покарання варіюються від найжорстокіших (тортури, вбивство: страта, спалення на багатті тощо) до відносно м'яких (суспільне осуд, бойкот, остракізм, адміністративне покарання).

Література 

 Козлов В. А. Крамола: інакодумство в СРСР за Хрущова і Брежнєва. 1953-1982 роки. За розсекреченими документами Верховного суду та Прокуратури СРСР // Вітчизняна історія. 2003. № 4. С. 93-111.